Der Name Erlengrund bezeichnet

 Erlengrund (Bad Nenndorf), Landschaftspark in Bad Nenndorf, Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Erlengrund (Berlin), Ortslage des Berliner Ortsteils Hakenfelde im Bezirk Spandau